Шеннон (часто — Шэннон и Шаннон ) — английские имя и фамилия.

Известные носители

По имени 
 Шеннон (род. 1958) — американская певица.
 Шеннон (род. 1998) — британско-южнокорейская певица.
 Джонсон, Шеннон (род. 1974) — американская баскетболистка и тренер.
 Элизабет, Шеннон (род. 1973) — американская актриса и модель

По фамилии 
 Дел Шеннон (1934—1990) — американский певец и музыкант.
 Пегги Шеннон (1910—1941) — американская актриса театра и кино.
 Шеннон, Билл (род. 1970) — американский художник.
 Шеннон, Гарри (1890—1964) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Шеннон, Джеймс Джебуса (1862—1923) — англо-американский художник.
 Шеннон, Клод (1916—2001) — американский математик и электротехник.
 Шеннон, Майкл (род. 1974) — американский актёр.
 Шеннон, Молли (род. 1964) — американская актриса и комедиантка.
 Шэннон, Муса (род. 1975) — либерийский футболист.
 Шеннон, Патрик (род. 1977) — ирландский скелетонист.
 Шеннон, Полли (род. 1973) — канадская актриса.
 Шеннон, Томас (род. 1958) — американский дипломат.
 Шеннон, Хоуи (1923—1995) — американский баскетболист.
 Шеннон, Этель (1898—1951) — американская актриса немого кино.
 Шеннон, Эффи (1867—1954) — американская актриса театра и немого кино.
 О’Шеннон, Александр (род. 1964) — рок-бард.

Топонимы 
 Шеннон —  водопад Британской Колумбии  в Канаде, вблизи города Скомиш.
 
 Шаннон — город в Ирландии
 Шэннон — национальный парк в Западной Австралии.

Другие значения 
 Шеннон Рутерфорд — персонаж телесериала «Остаться в живых».
 «Шеннон» (1806) — фрегат Королевского флота Великобритании.

См. также